The Barnstormers – cortometraggio del 1905 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
The Barnstormers – cortometraggio del 1914 diretto da Lloyd Ingraham
The Barnstormers – film del 1915 diretto da James W. Horne
The Barnstormers – cortometraggio del 1915 diretto da Bert Haldane
The Barnstormers – cortometraggio del 1922 diretto da Del Lord, Slim Summerville